Paperino e i buoni propositi (Donald Tames His Temper) è una breve storia a fumetti realizzata da Carl Barks del 1946 avente come protagonista Paperino. Conta in tutto dieci tavole ed è stata pubblicata in Italia sul n. 9 di Topolino nel dicembre del 1949.

Trama 
Paperina costringe Paperino a compiere buoni propositi almeno per la vigilia di capodanno. Così il povero papero decide di tentare in ogni modo di non perdere la pazienza malgrado le monellerie di Qui, Quo e Qua e, non sapendo cosa fare, chiama Paperina che gli consiglia di dare ai nipoti una punizione severa. Paperino decide di seguire l'avvertimento ed inizia a picchiare i nipoti dopo aver visto inferocito una loro scusa per non essere puniti che rubava l'idea dello zio.

Altre pubblicazioni 
 Noi paperi (1978)
 Complete Carl Barks vol. 3 (1980)
 Zio Paperone n. 22 (1991)
 Carl Barks Comic Art vol. 4 (1996)
 I classici del fumetto vol. 10 (2000)
 Topolino Story n.1 (2005)
 La grande dinastia dei paperi n. 37 (2008)

Collegamenti esterni 

 

Storie a fumetti di Paperino
Carl Barks